Luis Suárez může odkazovat na více nositelů:
 Luis Alberto Suárez Díaz (* 1987) – uruguayský fotbalista
 Luis Suárez Fernández (* 1924) – španělský historik
 Luis Suárez Miramontes (* 1935) – španělský fotbalista
 Luis Fernando Suárez (* 1959) – kolumbijský fotbalistra a trenér
 José Raymondo Luis Suárez (* 1986) – mexický fotbalistra
 Jorge Luis Suarez (* 1985) – mexický fotbalistra
 Claudio Luis Suárez Sánchez (* 1968) – mexický fotbalistra
 Luis Suárez (* 1938) – argentinský fotbalista